

Срітенське сільське поселення — сільське поселення, Ільїнський район, Пермський край
 Срітенське сільське поселення — сільське поселення, Котельницький район, Кіровська область